Čaršijska mahala (Doboj)
Čaršijska mahala (Gusinje)
Čaršijska mahala (Tešanj)
Čaršijska mahala (Tuzla)
Čaršijska mahala (Zenica)